Bob och Mike Bryan var regerande mästare och de lyckades försvara sin titel efter att ha besegrat Luke Bambridge och Ben McLachlan med 3–6, 7–5, [10–5] i finalen.

Seedning

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Mästare) 
  Santiago González /  Ken Skupski (Första omgången)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (Första omgången)
  Luke Bambridge /  Ben McLachlan (Final)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2020 – Dubbel
Delray Beach Open 2020 – Dubbel